

Lokalizacje

Niemcy 
 Waidacher Forst – obszar wolny administracyjnie w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bayreuth

Osoby 
 Monika Waidacher – szwajcarska hokeistka
 Nina Waidacher – szwajcarska hokeistka

Zobacz też 
 Waidach